Hymna Libérie je píseň All Hail, Liberia, Hail! Text napsal Daniel Bashiel Warner (1815–1880, 3. prezident Libérie) a hudbu složil Olmstead Luca (1826–1869). Hymna byla přijata roku 1847 k příležitosti vyhlášení nezávislosti Libérie na Spojených státech.

Oficiální text 
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
This glorious land of liberty,
Shall long be ours.
Though new her name,
Great be her fame,
And mighty be her powers,
And mighty be her powers.
In joy and gladness,
With our hearts united,
We'll shout the freedom,
Of a race benighted.
Long live Liberia, happy land!
A home of glorious liberty,
By God's command!
A home of glorious liberty,
By God's command!

All hail, Liberia, hail! (All hail!)
All hail, Liberia, hail! (All hail!)
In union strong success is sure.
We cannot fail!
With God above,
Our rights to prove,
We will o'er all prevail,
We will o'er all prevail!
With heart and hand our country's cause defending,
We'll meet the foe with valour unpretending.
Long live Liberia, happy land!
A home of glorious liberty,
By God's command!
A home of glorious liberty,
By God's command!

Odkazy

Související články 
 Liberijská vlajka
 Státní znak Libérie

Libérie
Hymna